Arthur Davidson peut faire référence à:

  (1856-1922), officier de l'armée britannique et écuyer de la reine Victoria, du roi Édouard VII et du roi George V
  (1875−1961), footballeur australien pour Fitzroy
  (1912–2002), footballeur australien pour Hawthorn
 Arthur Davidson (1881–1950), cofondateur américain de Harley-Davidson
 Arthur Davidson (1928–2018), député travailliste britannique d'Accrington, 1966–1983

Voir aussi
Arthur Davison, joueur de rugby